Micropholis — рід викопних земноводних вимерлого ряду темноспондилів (Temnospondyli).

Скам'янілості 
Скам'янілості амфібії знайдено у Південно-Африканській Республіці (басейн Кару) та в Антарктиді. Micropholis був названий англійським палеонтологом Томасом Гакслі в 1859 році на основі часткового черепа. Рід містить єдиний вид Micropholis stowi, який названий в честь Джорджа Вільяма Стоу, південноафриканського геолог і етнолога, який виявив зразок і запропонував, щоб він належить вимерлій амфібії.

Було знайдено багато зразків Micropholis, деякі з яких знаходяться у блоках, що зберігають часткові і повні скелети кількох особин у тісній асоціації. Серед них чітко видно два різних морфотипи, що відрізняються шириною черепа та піднебінним зубним рядом.

Філогенія 
Філогенетична кладограма

Примітки

Посилання 
 Micropholis  in the Paleobiology Database

Темноспондили
Земноводні тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1890